Baureihe 06 steht für:

 DR-Baureihe 06, Schnellzuglokomotiven der Deutschen Reichsbahn
 JDŽ 06, Personenzuglokomotiven der jugoslawischen Staatsbahn JDŽ 
 Deutz D-06, Traktorenbaureihe der Deutz AG